L'USS Colhoun peut faire référence à deux navires de l'United States Navy : 
 l', un destroyer de classe Wickes lancé en 1918 et coulé en 1942 ; 
 l', un destroyer de classe Fletcher lancé en 1944 et coulé en 1945.

Colhoun